Карлос Едріель Поквіз Юло  — філіппінський гімнаст, чемпіон світу та Азії.

Результати на турнірах

Посилання 
 Профіль на сайті FIG

Філіппінські спортивні гімнасти
Спортивні гімнасти на літніх Олімпійських іграх 2020
Гімнасти на літніх Олімпійських іграх 2020
Чемпіони світу зі спортивної гімнастики
Чемпіони Азії зі спортивної гімнастики